Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1998 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Pete Sampras und Goran Ivanišević. Sampras gewann in fünf Sätzen und verteidigte somit seinen Titel. Dies war sein fünfter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 1993, 1994, 1995 und 1997) und sein elfter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1998